Törésvonal, geológiában a törési síkoknak a Föld felszínével alkotott metszésvonalainak megnevezésére
Filmek
 Törésvonal (Ground Zero), 2000-es amerikai film
 Törésvonal (Faultline), 2004-es amerikai tv-film
 Törésvonal (San Andreas), 2015-ös amerikai film